Виктор Иванович Мазин () — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1980), чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Биография 
Жил в Шахтинске, окончив ГПТУ № 168, работал на шахте.

Спортом увлекался с детства, занимался классической борьбой, играл в баскетбол, футбол. Желая стать сильнее, перешёл в тяжелую атлетику. Тренировался у Николая Николаевича Снегурова, в честь которого назвал сына.

Участвуя лишь во всесоюзных соревнованиях, победил в розыгрыше Кубка СССР 1978 года, занял 2-е место на VII летней Спартакиаде народов СССР и стал чемпионом страны в 1980 году. В олимпийскую сборную СССР был включен перед самой Олимпиадой, установив мировой рекорд в рывке.

Рано закончил занятия спортом.

Проживал в Красноярском крае, Идринском районе, село Салба.

Умер 8 января 2022 года в Минусинске.

Результаты

Соревнования

Рекорды 
В 1980—1981 установил 7 мировых рекордов и 8 рекордов СССР.

Примечания

Ссылки 
 Легенды советского спорта
 
 
 Статистика на сайте истории олимпийской тяжёлой атлетики

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года